Centrolophidae, een familie van vissen uit de orde van baarsachtigen (Perciformes)
Schedophilus, een geslacht van straalvinnige vissen uit deze familie
Globicephalinae, een subfamilie binnen de familie van de dolfijnen (Delphinidae)